Ранчо Гвадалупе има више значења:

 Ранчо Гвадалупе, Ла Пуерта дел Муерто (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Лос Тепетатес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ранчо Луарка (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ел Насимијенто Дос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ла Курва (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ранчо Бланко (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Сан Лукас Окотепек (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Тезонкилиљо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ехидо дел Ринкон Зитлалтепек (Зилтлалтепек де Тринидад Санчез Сантос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Гвадалупе, Ранчо де лос Валдез (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Гвадалупе (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику